Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Justine Henin che ha battuto in finale Serena Williams 6-2, 1-6, 7-65.

Teste di serie 

 Jennifer Capriati (semifinali)
 Kim Clijsters (secondo turno)
 Assente
 Serena Williams (finale)
 Justine Henin (Campionessa)
 Jelena Dokić (terzo turno)
 Amélie Mauresmo (quarti di finale)
 Sandrine Testud (quarti di finale)

 Meghann Shaughnessy (secondo turno)
 Silvia Farina Elia (terzo turno)
 Daniela Hantuchová (quarti di finale)
 Elena Dement'eva (primo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (terzo turno)
 Iroda Tulyaganova (terzo turno)
 Amanda Coetzer (primo turno)
 Tamarine Tanasugarn (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 2002